

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Maln“ beginnt.

Maln 



Malne 
 Malneck, Matty (1904–1981), US-amerikanischer Musiker, Arrangeur und Komponist

Malni 
 Malnik, Alvin Ira (* 1932), US-amerikanischer Anwalt und millionenschwerer Geschäftsmann und Unternehmer in Miami